La dénomination Centre culturel français de Rome peut désigner deux établissements culturels français en Italie :
 Le Centre culturel français de Rome dépendant de l'Ambassade de France en Italie, dissout en 1994 au profit de l'Alliance française de Rome,
 Le Centre culturel Saint-Louis de France, dépendant de l'Ambassade de France près le Saint-Siège, créé en 1945, unique centre culturel français de Rome après la dissolution de l'Alliance française.